

Методієво () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.
 Методієво () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Вирбиця.